Пуэбла-де-ла-Кальсада (,  или La Puebla) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 14,2 км². Население — 5963 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса